

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Tuczępy – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec 
 Tuczępy – wieś w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Tuczępy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy 
 Tuczępy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Zobacz też 
 Tuczapy
 Tuczempy